Okrzeszyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Okrzeszyn, un villagedans la voïvodie de Basse-Silésie
 Okrzeszyn, un villagedans la voïvodie de Mazovie